Karhujupukka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karhujupukka (kulle i Tunturi-Lappi), Lappland, 
 Karhujupukka (kulle i Tornedalen), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar